Inherent Vice (boek), een roman uit 2009 van auteur Thomas Pynchon
 Inherent Vice (film), een film uit 2014 van regisseur Paul Thomas Anderson